Die League of Ireland 1983/84 war die 63. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war Athlone Town.

Die Shamrock Rovers gewannen zum elften Mal die Meisterschaft.

Modus 
Die 14 Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 26 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1984
Fußballsaison 1983/84